Dit is een lijst van planetoïden 53201-53300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (53201) - || 1999 CG70|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53202) - || 1999 CX72|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53203) - || 1999 CA73|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53204) - || 1999 CZ73|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53205) - || 1999 CA74|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53206) - || 1999 CK74|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53207) - || 1999 CQ74|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53208) - || 1999 CE75|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53209) - || 1999 CQ75|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53210) - || 1999 CE76|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53211) - || 1999 CY77|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53212) - || 1999 CD80|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53213) - || 1999 CU80|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53214) - || 1999 CZ82|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53215) - || 1999 CC83|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53216) - || 1999 CX83|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53217) - || 1999 CS86|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53218) - || 1999 CN88|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53219) - || 1999 CO88|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53220) - || 1999 CM89|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53221) - || 1999 CU89|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53222) - || 1999 CX92|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53223) - || 1999 CX93|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53224) - || 1999 CA94|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53225) - || 1999 CG94|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53226) - || 1999 CB98|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53227) - || 1999 CH98|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53228) - || 1999 CA100|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53229) - || 1999 CL100|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53230) - || 1999 CP103|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53231) - || 1999 CN112|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53232) - || 1999 CD113|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53233) - || 1999 CO117|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53234) - || 1999 CU117|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53235) - || 1999 CZ117|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53236) - || 1999 CC118|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53237) - || 1999 CU118|| 9 februari 1999 || R. A. Tucker
|-
| (53238) - || 1999 CM121|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53239) - || 1999 CE123|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53240) - || 1999 CT126|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53241) - || 1999 CU128|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (53242) - || 1999 CH138|| 11 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (53243) - || 1999 CW140|| 9 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (53244) - || 1999 CY145|| 8 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (53245) - || 1999 CH152|| 12 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (53246) - || 1999 DA2|| 18 februari 1999 || NEAT
|-
| (53247) - || 1999 DE2|| 17 februari 1999 || J. Broughton
|-
| (53248) - || 1999 DA3|| 21 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53249) - || 1999 DD3|| 20 februari 1999 || P. G. Comba
|-
| (53250) - || 1999 DY3|| 20 februari 1999 || R. A. Tucker
|-
| (53251) - || 1999 EV3|| 12 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (53252) - || 1999 EY4|| 13 maart 1999 || S. Sposetti
|-
| (53253) - || 1999 EV5|| 13 maart 1999 || R. A. Tucker
|-
| (53254) - || 1999 ES10|| 14 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (53255) - || 1999 EE11|| 14 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (53256) - || 1999 FD || 16 maart 1999 || W. R. Cooney Jr.
|-
| (53257) - || 1999 FF || 16 maart 1999 || W. R. Cooney Jr.
|-
| (53258) - || 1999 FN || 17 maart 1999 || ODAS
|-
| (53259) - || 1999 FQ1|| 16 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (53260) - || 1999 FX1|| 16 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (53261) - || 1999 FR4|| 17 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (53262) - || 1999 FE6|| 16 maart 1999 || ODAS
|-
| (53263) - || 1999 FW6|| 25 maart 1999 || L. Šarounová
|-
| (53264) - || 1999 FL8|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53265) - || 1999 FB11|| 17 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (53266) - || 1999 FY11|| 18 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (53267) - || 1999 FP17|| 23 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (53268) - || 1999 FU18|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (53269) - || 1999 FY18|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (53270) - || 1999 FR22|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53271) - || 1999 FJ24|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53272) - || 1999 FK24|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53273) - || 1999 FZ24|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53274) - || 1999 FH25|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53275) - || 1999 FN31|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53276) - || 1999 FO32|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53277) - || 1999 FU32|| 24 maart 1999 || K. Korlević
|-
| (53278) - || 1999 FH33|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53279) - || 1999 FJ33|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53280) - || 1999 FN33|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53281) - || 1999 FS33|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53282) - || 1999 FT34|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53283) - || 1999 FG42|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53284) - || 1999 FK47|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53285) Mojmír || 1999 FM53|| 24 maart 1999 || Ondřejov
|-
| (53286) - || 1999 FH57|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (53287) - || 1999 GR || 5 april 1999 || K. Korlević
|-
| (53288) - || 1999 GO1|| 6 april 1999 || Spacewatch
|-
| (53289) - || 1999 GD5|| 7 april 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (53290) - || 1999 GY8|| 10 april 1999 || LONEOS
|-
| (53291) - || 1999 GQ10|| 11 april 1999 || Spacewatch
|-
| (53292) - || 1999 GY10|| 11 april 1999 || Spacewatch
|-
| (53293) - || 1999 GA14|| 14 april 1999 || Spacewatch
|-
| (53294) - || 1999 GS16|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (53295) - || 1999 GX20|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (53296) - || 1999 GJ23|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (53297) - || 1999 GR23|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (53298) - || 1999 GF25|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (53299) - || 1999 GJ26|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (53300) - || 1999 GD31|| 7 april 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten